Копистянський Адріян Володимирович (* 5 серпня 1883 (в деяких джерелах зазначається 1871 рік) — † 20 січня 1938, Львів), український історик.
 Копистянський Микола Іванович (нар. 19 листопада 1971, Долина, Івано-Франківська область, УРСР) — радянський та український футболіст.